Carrera diplomàtica, conjunt de funcionaris que a cada país té encomanat l'exercici de la funció diplomàtica.
 Carrera il·legal, competició d'automobilisme o motociclisme.
 Carrera de daus, joc de daus.
 Institut Nacional General José Miguel Carrera, institució educativa de pregrau més antiga de Xile.
 Porsche Carrera, model de cotxe de la marca Porsche.
 Carrera a peu, forma de desplaçament terrestre que permet a un animal moure's ràpidament a peu.
 Biografies:
 Primer cognom:
 Asia Carrera (1973, Nova York), actriu de cinema pornogràfic.
 Francesc Costa i Carrera (Barcelona, 1891 - 1959), violinista i professor de música català
 Jaume Carrera i Pujal (Centelles, 1895 - Barcelona, 1961), periodista i historiador català
 Joan Carrera, diversos personatges.
 María Teresa Carrera i González (Cabezón de la Sal, 1950), política catalana d'origen càntabre.
 Martín Carrera (Puebla, 1806 - ciutat de Mèxic, 1871), polític i militar mexicà.
 Salvador Carrera i Comes (Ribes de Freser, 1935), polític i economista català 
 Segon cognom:
 Carles Checa i Carrera (1972, Sant Fruitós de Bages), pilot català de Moto GP.
 Emili Sànchez i Carrera (Barcelona, 1880 – Buenos Aires, després de 1924), instrumentista i professor de violoncel.
 Joaquim Vicenç Bastús i Carrera (Tremp, 1799 - Barcelona, 1873), escriptor català
 Josep Armengol i Carrera (Ivars d'Urgell, 1947), agricultor i polític català, militant del PSC-PSOE.
 Miquel Montaña i Carrera (Lleida, 1931), advocat i polític català 
 Toponímia:
 Can Cruset de la Carrera (Alt Penedès)
 Llac General Carrera, llac de la Patagònia compartit per Argentina i Xile.
 La Carrera, municipi de la província d'Àvila a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
 Borda de Carrera, borda de Conca de Dalt.